„Пришла и говорю“ е девети студиен албум на руската певица Алла Пугачова. Издаден е в СССР от фирма „Мелодия“ през 1987 г. на грамофонни плочи и аудиокасети (с различен списък с песни).

Този албум е „закъснял“ саундтрак към филма „Дойдох и говоря“ (1985), но също така включва песни, които не са звучали във филма: „Найти меня“ (на грамофонна плоча и аудиокасета), „Белые цветы“ и „Сирена“ (само на аудиокасета).

Списък на песните

Дългосвиреща плоча

Аудиокасета

Източници 

Цитирани източници

Външни препратки 
 Пришла и говорю  в сайта Discogs

Албуми на Алла Пугачова
Музикални албуми от 1987 година